het huis bij een sluis waar de sluiswachter woont
Sluishuis (Nijkerk)
Sluishuis (Amsterdam), een woon/werkcomplex op het Steigereiland bij Amsterdam IJburg

Zie ook
Sashuis